Automobiles Gonfaronnaises Sportives, een voormalig formule-1 team
AGS (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk
Amsterdamse Grafische School, grafische opleiding aan de Dintelstraat 15, te Amsterdam
Adventure Game Studio, freeware waarmee avontuurspellen kunnen worden gemaakt op de manier van Lucasarts en Sierra
AGS Architekten & Planners, een architectenbureau
Syndroom van Alagille, een erfelijke aandoening met vele mogelijke afwijkingen
Adrenogenitaal syndroom, een aandoening van de bijnier met tekenen van vermannelijking
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, een tot 2012 bestaand adviesorgaan van de Nederlandse overheid
Adviseur Gevaarlijke Stoffen, een functie in de rampenbestrijding
Alliance Ground Surveillance, een aangekondigd radarsysteem van de Navo voor het bewaken van de grond
Alpine Garden Society
AGS FreightWatch Europe, een beveiligingsorganisatie gespecialiseerd in het beveiligen van waardevolle of diefstalgevoelige producten